Паризо́, Парізо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 38 км на північний схід від Тулузи, 29 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 476 осіб у працездатному віці (15-64 років) 371 була активна, 105 — неактивні (показник активності 77,9%, у 1999 році було 70,5%). З 371 активної працювало 346 осіб (182 чоловіки та 164 жінки), безробітних було 25 (11 чоловіків та 14 жінок). Серед 105 неактивних 35 осіб було учнями чи студентами, 37 — пенсіонерами, 33 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 345 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 975,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Паризо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Паризо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн